Пьер Ролла́н ():
 Роллан, Пьер (1772—1848) — французский военный деятель, бригадный генерал.
 Роллан, Пьер (род. 1986) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Роллан, Пьер (1926—1967) — французский шахматист.